Купата на носителите на купи 1966/67 е седмото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 32 клуба от 31 страни, сред тях настоящият носител на трофея Борусия Дортмунд, 28 актуални носители на национални купи и 3 загубили финалиста (Сервет, Рапид Виена и Татран Прешов).

Финалът се играе на 31 май 1967 г. на Щадион ам Дуцентайх в Нюрнберг.

Предварителен кръг 
Срещите се играят на 22 и 31 август 1966 г.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят между 24 август и 5 октомври, а реваншите са между 7 септември и 12 октомври 1966 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 9/23/30 ноември, а реваншите са между 16 ноември и 14 декември 1966 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 15/26 февруари и 1 март, а реваншите са на 8 март 1967 г.

1 Глазгоу Рейнджърс печели след теглене на жребий.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 11 и 19 април, а реваншите са на 26 април и 3 май 1967 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1966/67
 Купа на панаирните градове 1966/67

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1966/67 

Купа на носителите на купи